Il doppio  dell'Unicredit Czech Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rik De Voest e Łukasz Kubot erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer hanno battuto in finale Pablo Cuevas e Dominik Hrbatý 6–2, 6–3.

Teste di serie

 František Čermák /  Michal Mertiňák (quarti di finale, ritiro)
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (campioni)

 Jaroslav Levinský /  Igor Zelenay (primo turno) 
 James Cerretani /  David Martin (primo turno)

Tabellone

Finali

Note 

Unicredit Czech Open 2009